Le Championnat de la CONCACAF 1977 a servi de cadre aux éliminatoires de la Coupe du monde de football 1978, dont la phase finale est organisée en Argentine.

Tour préliminaire

Groupe 1 :  et  

|}

Match d'appui

Groupe 2 :  et  

|}

Groupe 3 :  et  

[ ] = Match d'appui

Tour préliminaire 

Haïti se qualifie pour le premier tour (score cumulé : 6 - 0)

Le Surinam se qualifie pour le  (score cumulé : 3 - 2)

Haïti se qualifie pour le  (score cumulé : 9 - 1)

Cuba se qualifie pour le  (score cumulé : 5 - 1)

Trinidad-et-Tobago se qualifie pour le  (score cumulé : 5 - 3)

|}

Phase finale 
Le tournoi final réunit les équipes ayant fini aux 2 premières places des poules du tour préliminaire : le Mexique, le Canada, le Salvador, le Guatemala, Haïti et le Surinam. Les équipes se rencontrent toutes une seule fois lors d'un tournoi organisé au Mexique, à Mexico et Monterrey. À domicile, le Mexique remporte aisément tous ses matchs et décroche le titre de champion de la CONCACAF 1977, se qualifiant par la même occasion pour la phase finale de la Coupe du monde 1978.

|}

1977
Événement sportif international au Mexique
Compétition de football au Mexique
Football en 1977
1977 au Mexique